When the Boys Meet the Girls – film diretto da Alvin Ganzer nel 1965
 When the Boys Meet the Girls – album delle Sister Sledge del 1985
 When the Boys Meet the Girls – singolo delle Sister Sledge del 1986